На японском языке Сэнтай (戦隊) является военной единицей и может быть буквально переведен как «эскадрилья», «целевая группа», «группа» или «крыло». Термины «полк» и «флотилия», хотя иногда используются в качестве переводов сэнтая, также используются для обозначения более крупных формирований.

Вторая мировая война 
Термин «сэнтай» был использован во время Второй мировой войны военными Японской империи для Императорской японской армии воздушной службы (IJAAS) и Императорского японского военно-морского флота воздушной службы (IJNAS) военных авиационных подразделений, эквивалентных группы или крыла в других военно-воздушных сил. Однако, этот термин имеет несколько разных значений в IJAAS и IJNAS.

В состав IJAAS Sentai входили от двух до четырех эскадрилий (chūtai). В IJAAS, два или более сентая включает hikōdan (авиабригады). На более поздних стадиях Второй мировой войны, IJAAS отменили chūtai и разделили его сэнтай в hikōtai (летающие блоки) и seibitai (единицы содержания). Командир сэнтая (sentaicho) обычно был подполковником.

В IJNAS, а сэнтаями были больших блока: Kōkūtai был эквивалент IJAAS сентая. Несколько сэнтаев составляли кантай (воздушный флот). В IJNAS, а Sentaichō обычно был морским капитаном.

Флот Императорского Флота Японии 
Сэнтай в японском флоте был предписан законом Военно-Морского командования № 10, Кантаирей (艦隊令) от 30 ноября 1914 года. Если перефразировать их, то это выглядит следующим образом.
 Сэнтай (戦隊, подразделение линкора, отдел крейсер, крейсер, отдел минный заградитель или береговой обороны корабль дивизиона): организованный и более двух военных кораблей, как надводных.
 Kōkkū Sentai (航空戦隊, авианосное подразделение или воздушная флотилия): организуется двумя авианосцами, гидросамолетами или авиагруппами и более.
 Suirai Сэнтай (水雷戦隊, эскадрилью торпедоносцев или крейсер-эсминец эскадры): организовано несколько военных кораблей (крейсер, а эсминец командира эскадрильи) и некоторые подразделения разрушителя.
 Sensui Сэнтай (潜水戦隊, подводная эскадра): организован несколькими военными кораблями (подводный тендер или крейсер в качестве лидера подводной эскадры) и некоторыми подводными дивизиями. 1-й Сенсуи сентай (экс-4-й Suirai сентай) был независим от Suirai сентая на 1 апреля 1919 года.
 Yusō Cэнтай (輸送戦隊, десантный корабль эскадры): организовано несколько подразделений десантного корабля. Первый отряд 1-й ЮСО Сентай был организован 25 сентября 1944 года.
 Tokkō Сэнтай (特攻戦隊, атакующее подразделение самоубийц): организованный корабль-носитель и суицидное оружие Кайтен, Kairyū, Kōryū и голени’yō. Первый блок 1-й Tokkō Сэнтая был организован 20 марта 1945 года.

Культурные ссылки 

«Супер Сэнтай» (スーパー戦隊シリーズ Су: па: сэнтаи сири: дзу) является франшизой токусацу-сериала, транслируемой на канале ТВ Асахи, который использует слово сэнтай для описания группы из трёх или более костюмированных супергероев, которые часто пилотируют вымышленные робототехнические средства для борьбы с кайдзю.

См. также 
 Воины в матросках

Японские армии во Второй мировой войне